Александр Гурамович Мирианашвили (род. 28 ноября 1959 года, Тбилиси, ГрССР, СССР) — советский, грузинский и российский , академик Российской академии художеств (2009). Заслуженный архитектор Российской Федерации (2022).

Биография 
Родился 28 ноября 1959 года в городе Тбилиси, живёт и работает в Москве.

В 1982 году — окончил факультет архитектуры Тбилисской государственной академии художеств, руководитель дипломной работы — А. Джапаридзе.

С 1981 по 1986 годы — старший техник в Грузинском филиале Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики, с 1982 года — художник-конструктор в секторе проблем дизайна городской среды (в группе авторов разрабатывал проект экспериментальной низко-плотной жилой застройки в городе Тбилиси «Дигоми-6»).

С 1986 по 1994 годы — архитектор в «Тбилгорпроект».

С 1994 года — архитектор Российской академии художеств.

В 2009 году — избран академиком Российской академии художеств от Отделения архитектуры.

С 2017 года — главный архитектор Московского музея современного искусства.

С 2013 года — член экспертной группе Российской академии художеств, работающей над реализацией проекта художественного убранства Храма Святого Саввы в Белграде.

С 1984 года — член Союза дизайнеров СССР, России, с 1985 года — член Союза архитекторов Грузии, с 2013 года — член Московского союза художников, с 2017 года — член Московского союза архитекторов.

Творческая деятельность 
Основные проекты: в составе авторских групп принимал участие в проектировании и строительстве музея Великой Отечественной Войны на Поклонной горе, Храме Христа Спасителя и прилегающего к нему Патриаршего моста и другие.

Работал над архитектурными решениями таких монументов президента Российской академии художеств З. К. Церетели, как известные московские памятники: «В ознаменование 300-летия российского флота», Шарлю де Голю, жертвам теракта Беслана, и памятники, установленные за рубежом: Святому Николаю Чудотворцу в Бари, «Слеза скорби» в США, премьер-министру Японии Итиро Хатояме в Токио, Оноре де Бальзаку во Франции, «Рождение нового света» в Пуэрто-Рико и многих других.

Награды 
 Заслуженный архитектор Российской Федерации (17 ноября 2022 года) — за заслуги в области архитектуры и многолетнюю плодотворную работу.
 Почётная грамота Департамента культуры города Москвы (2015) — за вклад в развитие культуры г. Москвы.

Ссылки

Примечания 

Выпускники Тбилисской академии художеств
Действительные члены РАХ